Colonna di Sant'Oronzo – monumento di Lecce
 Colonna di Sant'Oronzo – monumento di Ostuni